James Forbes (1749-1819), un artiste, aquarelliste et écrivain britannique ;
 James Forbes (1773-1861), un jardinier et un botaniste britannique ;
 James Forbes (né en 1952), un ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball.